Magalhães es un apellido portugués cuya pronunciación es AFI-pt|mɐɡɐˈʎɐ̃ȷ̃ʃ  o que puede referirse a:

Personas 
 Afonso de Magalhães de Almeida Fernandes, militar portugués.
 Antônio Carlos Magalhães, político brasileño.
 Carlos Leôncio de Magalhães, cafecultor brasileño.
 Cleidimar Magalhães Silva, futbolista brasileño.
 Fernão de Magalhães más conocido por el nombre y  apellido españolizado Fernando de Magallanes , navegante nacido en Portugal, nacionalizado español y uno de los grandes descubridores al servicio de España .
 Jaime de Magalhães Lima, filósofo portugués.
 José de Magalhães Pinto, banquero y político brasileño.
 Juracy Magalhães, militar y político brasileño.
 Jutahy Magalhães, político brasileño, hijo de Juracy Magalhães.
 Jutahy Magalhães Júnior, político brasileño, hijo de Jutahy Magalhães.
 Luís Eduardo Magalhães, político brasileño; un municipio lleva su nombre.
 Mallu Magalhães, cantora brasileña.
 Olinto de Magalhães, médico y diplomático brasileño.
 Paulo Magalhães, futbolista chileno nacido en Brasil.
 Pedro Ayres Magalhães, guitarrista portugués.
 Yoná Magalhães, actriz brasileña.